Far From Home steht für:
 Far from Home, deutscher Titel Lolita Kill, US-amerikanischer Spielfilm von Meiert Avis (1989)
 Far from Home: The Adventures of Yellow Dog, deutscher Titel Gefährliche Wildnis, US-amerikanischer Spielfilm von Phillip Borsos (1995)
 Spider-Man: Far From Home, US-amerikanischer Spielfilm von Jon Watts (2019)
 Far From Home, christliche Band aus den USA, siehe FFH (Band)